Corne kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Corné, kommun, Département de Maine-et-Loire,

Italien 

 Cornè (ort i Italien, Veneto), Provincia di Rovigo, 
 Cornè (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar